Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
Mulyajaya (Cimahi), een plaats in het regentschap Kuningan van de provincie West-Java
Mulyajaya (Banjarwangi), een plaats in het regentschap Garut van de provincie West-Java
Mulyajaya (Kutawaluya), een plaats in het regentschap Karawang van de provincie West-Java
Mulyajaya (Telukjambe Barat), een plaats in het regentschap Karawang van de provincie West-Java